В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Boston 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Розмарі Казалс і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Біллі Джин Кінг і Ілана Клосс 6-4, 7-6.

Сіяні пари 

 Біллі Джин Кінг /  Ілана Клосс (фінал)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чемпіонки)

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (півфінал)
 Грір Стівенс /  Вірджинія Вейд (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Boston